Niemcy:
 Bilk – dzielnica Düsseldorfu

Osoby:
 Acker Bilk (ur. 1929) – brytyjski muzyk jazzowy

Inne:
 bilk – japoński napój piwny
 (4425) Bilk – planetoida